Вербали́зм (от лат. verbalis — словесный, вербальный) — психологический синдром, связанный с особенностями развития познавательных процессов, при котором характерно преобладание речевого развития над развитием других познавательных процессов, в том числе логического мышления.
ПсихологияПедагогика

Примечания